Аманда Кетцер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Марта Марреро.

Івета Бенешова виграла перший титул в у своїй кар'єрі в одиночному розряді, у фіналі перемігши Флавію Пеннетту з рахунком 7–6(7–5), 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Abierto Mexicano Telcel 2004
Тур WTA 2004